Арка́дий Остро́вский:
 Островский, Аркадий (Абрам) Ильич (1914—1967) — советский композитор-песенник.
 Островский, Аркадий Михайлович (род. 1971) — британский журналист советского происхождения.